Mattmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjörg Mattmüller (1923–2006), Schweizer Kunstlehrer
 Hanspeter Mattmüller (1931–2017), Schweizer Historiker, Mittelschullehrer und Politiker (VEW)
 Markus Mattmüller (1928–2003), Schweizer Historiker
 Roland Mattmüller (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler